Reggio

Villes 
Reggio d'Émilie, ville en Émilie-Romagne
Reggio de Calabre, ville en Calabre

Patronyme 

 Godfrey Reggio, cinéaste américain ;
 Hoste da Reggio, compositeur italien ;
 Tommaso Reggio (1818-1901), archevêque italien, bienheureux catholique.

Voir aussi 
 Pédagogie Reggio